Fincher ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Fincher (* 1983), US-amerikanischer Footballspieler
 David Fincher (* 1962), US-amerikanischer Regisseur, Filmproduzent und Schauspieler
 Jack Fincher (1930–2003), US-amerikanischer Reporter, Journalist, Essayist und Schriftsteller
 Shorty Fincher (1899–1958), US-amerikanischer Country-Musiker
 Stephen Fincher (* 1973), US-amerikanischer Politiker